El municipio de Burnside (en inglés: Burnside Township) es un municipio ubicado en el condado de Clearfield en el estado estadounidense de Pensilvania. En el año 2000 tenía una población de 1.128 habitantes y una densidad poblacional de 9.8 personas por km².

Geografía 
El municipio de Burnside se encuentra ubicado en las coordenadas .

Demografía 
Según la Oficina del Censo en 2000 los ingresos medios por hogar en la localidad eran de $31,302 y los ingresos medios por familia eran de $33,882. Los hombres tenían unos ingresos medios de $26,050 frente a los $17,917 para las mujeres. La renta per cápita de la localidad era de $15,005. Alrededor del 17,7% de la población estaba por debajo del umbral de pobreza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Pensilvania
Localidades del condado de Clearfield